Оптимиза́ция (от  — «наилучший») имеет значения:

 Оптимизация — процесс максимизации выгодных характеристик, соотношений и минимизации расходов.
 Оптимизация (математика) — нахождения экстремума (минимума или максимума) целевой функции в некоторой области конечномерного векторного пространства.
 Оптимизация (информатика) — модификация системы для улучшения её эффективности.
 Оптимизация компилятора — модификация программ, выполняемая оптимизирующим компилятором или интерпретатором с целью повышения их производительности или компактности без изменения функциональности.
 Поисковая оптимизация — комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей.

См. также 
 Оптимальное решение — решение, которое по тем или другим признакам предпочтительнее других.

Примечания 

Оптимизация